

Histoire
Le Traité de Payne's Landing est un accord qui fut signé le  entre le gouvernement des États-Unis et plusieurs chefs séminoles

Militaire
Un Landing Helicopter Assault  est la désignation pour un navire d'assaut amphibie polyvalent.
Landing Platform Helicopter est la désignation pour un navire d'assaut amphibie comprenant notamment les bâtiments de classe Iwo Jima de l'US Navy. 
Un Landing Helicopter Dock (LHD) est la désignation pour un navire d'assaut amphibie polyvalent capable de mettre en œuvre des aéronefs (et possédant un pont d'envol continu et un radier de grande taille.
Un Landing Craft Utility (LCU) est une petite embarcation utilisée par les forces de type amphibiens pour le transport de troupes et d'équipement vers les rives.
Le Landing Craft Infantry est une grande péniche prévue pour le transport de troupes construite à 1 139 exemplaires entre 1942 et 1945 aux États-Unis et au Royaume-Uni.
Le Landing Ship Tankest un type de navire pour les opérations amphibies créé durant la Seconde Guerre mondiale pour débarquer des véhicules lourds sur des lieux non préparés tels des plages.
Un Landing Ship Medium est un bâtiment de débarquement pouvant déchargé directement sur les plages des véhicules lourds. Il. 
Un Landing Platform Dock (LPD) est un bâtiment militaire de transport de chalands de débarquement, comportant un radier immergeable.
Un Landing craft tank est une barge de débarquement destinée à l'assaut amphibie et le transport de chars de combat sur des têtes de pont.
Le Landing Craft Vehicle Personnel (LCVP) ou Higgins Boat, est un bâtiment de débarquement énormément utilisé lors de la seconde guerre mondiale.

Aéronautique
Taxi Take Off Landing désigne en aviation commerciale les phases du vol de décollage, roulage et d'atterrissage où une réglementation plus stricte s'impose.
L'Instrument landing system est le moyen de radio-navigation le plus précis utilisé pour l'atterrissage IFR.

Astronautique
La Shuttle Landing Facility de la NASA est un aéroport situé à Merritt Island, dans le comté de Brevard en Floride, États-Unis.

Musique
Crash Landing est un album de Jimi Hendrix sorti en 1975.
Landing on Water est un album de Neil Young.

Personnes 
 Prénom
Landing Savané (1945-) est un homme politique sénégalais

 
 Ed Landing (né en 1949), un géologue et paléontologue américain

Voir aussi 
Le Landin, commune française de l'Eure, région Normandie.